Фере́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 380 км на південний захід від Парижа, 90 км на південний захід від Ренна, 37 км на південний схід від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1227 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3017,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ферель на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ферель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан